Адалберт () е немско мъжко име. Къса форма на името е Алберт.
Женската форма е Аделберта, Алберта.

 Имен ден на 26 февруари, Св. Алберт (Адалберт) от Обералтайх (католически)

Известни 
 Адалберт, епископ на Майнц (ок. 500)
 Адалберт I от Залцбург († 874), архиепископ на Залцбург (873–874)
 Св. Адалберт от Прага († 997), епископ на Прага

 Адалберт Победител (~985–1055), маркграф на Австрия, род Бабенберги
 Адалберт от Бабенберг († 906), граф в Източнофранкското кралство
 Адалберт I фон Баленщет (* 970), граф на Баленщет
 Адалберт II фон Баленщет (ок. 1030–1080), граф на Баленщет
 Адалберт I (Ивреа) († 923), маркграф на Ивреа
 Адалберт II (Ивреа) (~936–971), маркграф на Ивреа
 Адалберт (1000–1048), херцог на Лотарингия
 Адалберт I (Реция) († 946), маркграф на Реция
 Адалберт Ато († 988), граф на Каноса
 Адалберт I (Тоскана) († 884), първият маркграф на Тоскана
 Адалберт II (Тоскана) († 915), маркграф на Тоскана
 Адалберт I (Вермандоа) (915–987), граф на Вермандоа, Каролинги
 Адалберт Баварски (1828 – 1875), принц на Бавария и Гърция
 Адалберт от Прусия (1884–1948), немски принц, син на кайзер Вилхелм II
 Адалберт Антонов (1909 – 1942), участник в българското съпротивително движение по време на Втората световна война
 Адалберт Зафиров (* 1969), български футболист

Вижте също 
 Аделберт
 Адалбертски мост в Берлин-Мите; наречен на принц Адалберт от Прусия (1811–1873)
 Принц Адалберт
 Алберт
 Алберт Велики (1200–1280), епископ на Кьолн